Aunt Mary – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
 Aunt Mary – episodio del 1956 della serie di On Camera
 Aunt Mary – film tv del 1979 diretto da Peter Werner